Casignano ist der Name von

 Gschnon, Fraktion der Gemeinde Montan in Südtirol, italisiert Casignano
 Casignano (Firenze), Ortschaft in der italienischen Provinz Florenz